Kuri peut désigner :
 les Kuri, un peuple d'Indonésie ;
 le kuri, une langue d'Indonésie ;
 le kuri, la cuisine d'un monastère zen au Japon ;
 Emile Kuri, le nom d'artiste du décorateur de cinéma américain Arthur Floyd Gottfredson ;
 Abd al Kuri, une île du Yémen dans l'archipel de Socotra, en mer d'Arabie ;
 Ani-Kuri 15, une série de quinze anime japonais.